Banksia ser. Banksia est la dénomination botanique d'une sous-série de plantes du genre Banksia. Elle est utilisée pour la première fois par Kevin Thiele en 1996.

Taxonomie 
Ce taxon a été créé par Thiele et Pauline Ladiges dans une phylogénie différente de celle généralement acceptée pour les Banksia d'Alex George. Le cladogramme de Thiele et Ladiges inclut un clade comprenant les membres de B. ser. Banksia au sens de George, ainsi que les quatre membres de la série B. ser. Crocinae telle que la décrivait George. Ce clade peut être divisé en deux sous-clades :

Références 

Banksia